Okręty US Navy o nazwie USS "Longspur":
 Pierwszy "Longspur" (AMc-10) był trałowcem typu Pipit. Był w służbie w latach 1941-1944.
 Drugi "Longspur" (AMCU-28) był dużym okrętem desantowym typu LCI(L)-351 (odmiana trałowa AMCU-7). Był w służbie w latach 1944-1954.

Longspur